

Населені пункти та їхні частини
 Свінна — гміна в Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Сьвінна — село в гміні Свінна Живецького повіту Сілезького воєводства
 Сьвінна — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Сьвінна — частина села Острув у гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сьвінна — частина села Ґожув у гміні Хелмек Освенцимського повіту Малопольського воєводства

Примітки